

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexis Moulin-Debord, (1780-1859), homme politique français.
 Alice Debord, alias Alice Becker-Ho (1941-), écrivaine française, épouse de Guy Debord ;
 André Debord (1926-1996), archéologue français.
 Bernard Debord (né en 1948), réalisateur et scénariste français.
 Claude Debord (1933-2010), comédien, dramaturge et metteur en scène français.
 Guy Debord (1931-1994), écrivain, théoricien et cinéaste français.
 Jean-François Debord (né en 1938), photographe, dessinateur et peintre français.
 Valérie Debord (née en 1971), femme politique française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français